Broglio bezeichnet:

 Broglio TI, eine Ortschaft in der politischen Gemeinde Lavizzara, Schweiz
 (18542) Broglio, ein Asteroid des Hauptgürtels

Broglio ist der Familienname folgender Personen:

 Edita Broglio (1886–1977), lettische Malerin und Kunstpublizistin
 Emilio Broglio (1814–1892), italienischer Politiker
 Ernest Broglio (1935–2019), US-amerikanischer Baseballspieler
 Luigi Broglio (1911–2001), italienischer General und Raumfahrtpionier
 Timothy Broglio (* 1951), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof und Diplomat